Александр Игнатьевич Лото́цкий (; ) — украинский общественно-политический деятель, писатель, публицист, учёный.

Биография 
Окончил Киевскую Духовную академию (1896). В 1900—1917 годах служил чиновником государственного контроля в Киеве и Санкт-Петербурге. Секретарь благотворительного общества издания общеполезных и дешевых книг. Член Общества украинских прогрессистов. В 1917 — один из организаторов Украинской Национальной Рады в Петрограде, русский губернский комиссар Буковины и Покутья. Осенью 1917 года — генеральный писарь Генерального Секретариата Украины.

Соучредитель издательства «Возраст», инициатор полного издания «Кобзаря» 1907 г. и решения Санкт-Петербургской академии наук «Об отмене стеснений малорусского печатного слова» 1910 г.

Видный деятель Украинской партии социалистов-федералистов (1917).

В 1919—1920 годах — председатель дипломатической миссии УНР в Турции. Как министр исповеданий по каталог добился провозглашения автокефалии Украинской православной церкви в 1919 году.

В 1927—1930 годах — министр внутренних дел правительства УНР в изгнании. Основатель и директор Украинского Научного Института в Варшаве (1930—1938). Печатался в варшавском двухмесячнике «Sprawy Narodowościowe».

Ссылки 
 Изборник. Александр Лотоцкий
 Александр Лотоцкий и Подольская духовная семинария

Выпускники Киевской духовной академии
Дипломаты Украины
Послы Украины в Турции
Писатели Украины
Министры правительства Украинской державы (1918)
Генеральные писари
Публицисты Украины
Члены Украинской центральной рады